

Répartition 

Fortier est un patronyme français principalement centré historiquement sur la Haute-Normandie (actuels départements de la Seine-Maritime et de l'Eure) et dans quelques régions au nord ouest de la Loire.

Fortier est un nom de famille courant au Québec, issu de celui du colon Antoine Fortier né à Dieppe (province de Normandie) en 1644.

Patronyme 

 Alcée Fortier (1856-1914), linguiste américain, spécialiste des langues romanes et du créole louisianais ;
 Bruno Fortier (1947-), architecte urbaniste français et enseignant ;
 Cécile Fortier Keays (1937-2003), écrivaine québécoise ;
 Charles-Adolphe Fortier-Beaulieu (1831-1895), industriel et homme politique français ;
 Claude Fortier (1921-1986), médecin québécois, spécialiste de l'endocrinologie ;
 Claude-François Fortier (1775-1835), graveur, illustrateur, aquafortiste et peintre français ;
 D'Iberville Fortier (1926-2006), diplomate canadien ;
 Dominique Fortier (1972- ), écrivaine québécoise ;
 Éric Fortier (1981-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Dave Fortier (1951), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 François Fortier (1981-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 François-Edmond Fortier (1862-1928), photographe documentariste et éditeur français ;
 Hyacinthe-Adélard Fortier (1875-1966), homme politique canadien ;
 Isabelle Fortier (1973-2009), auteure québécoise ;
 Jean-Marie Fortier (1920-2002), archevêque de Sherbrooke ;
 Jean-Martin Fortier (1978- ), agriculteur et écrivain québécois ;
 Johanne Fortier, syndicaliste québécoise ;
 Laurie Fortier (1974-), actrice américaine ;
 L. Yves Fortier (1935-), avocat québécois ;
 Lise Fortier (1925-2014), gynécologue québécoise ;
 Louis Fortier (1953-2020), biologiste et océanographe québécois ;
 Marc Fortier (1966-), ancien joueur de la Ligue nationale de hockey ;
 Mark Fortier, essayiste et éditeur québécois ; 
 Marianne Fortier (1993-), actrice québécoise ;
 Michael Fortier (1962-), sénateur canadien ;
 Moïse Fortier (1815-1877), homme politique canadien ;
 Mona Fortier (1972- ), femme politique canadienne ;
 Natali Fortier, illustratrice à double nationalité canadienne et française ;
 Olivier Fortier (1989-),  joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Paul-André Fortier (1948-), chorégraphe québécois ;
 Pierre Fortier (1932-2019), ingénieur et homme politique québécois ;
 Suzanne Fortier (1949-), rectrice de l'Université McGill depuis  ;
 Yann Fortier (1971-),  écrivain québécois ;
 Yves O. Fortier (1914-2014), géologue canadien.

Hydronyme 

 Rivière Fortier (rivière Gatineau), affluent de la rivière Gatineau (bassin versant du Fleuve Saint-Laurent), au Québec, au Canada
 Rivière Fortier (rivière au Panache), affluent de la rive Nord de la rivière au Panache, au Québec, au Canada

Toponyme 

 Fortierville, municipalité du Québec, au Canada ;

Série télévisée 

 Fortier, série télévisée québécoise.

Patronyme canadien
Patronyme québécois
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Homonymie d'hydronyme